Joseph-Marion Leandré – calciatore haitiano
Fritz Leandré – calciatore haitiano